Jorge Alonso puede referirse a:
Jorge Enrique Alonso, futbolista español (n. 1960)
Jorge Alonso Martín, futbolista español (n. 1985)
Jorge Alonso González, piragüista español (n. 1977)